Le Tennessee est un État du Sud des États-Unis.
 Le Tennessee est un sous-affluent du Mississippi à l'est des États-Unis.
 Tennessee, un village du comté de McDonough dans l'Illinois, aux États-Unis.
 Tennessee est un single issu de l'album Western Dream de Bob Sinclar.
 Tennessee Williams est le pseudonyme que prit Thomas Lanier Williams en hommage à ses grands-parents qui vivaient dans cet État, à Memphis.
 Quelque chose de Tennessee, chanson qui lui est dédiée, écrite par Michel Berger et interprétée par Johnny Hallyday, sortie en 1985.
 Tennessee est une race de chèvre.
 Tennessee, un film américain d'Aaron Woodley, sorti en 2008.
 Le tennesse (en anglais : tennessine) est l'élément chimique de numéro atomique 117.

Homonymie de toponyme